Les rangs d'assises de la pyramide de Khéops furent mesurés pour la première fois par les savants ayant pris part à l'expédition d'Égypte menée par Bonaparte, à savoir Jomard, Coutelle et Le Père. L'égyptologue anglais Petrie effectua des mesures précises aux coins nord-ouest et sud-est de la pyramide, parues en 1883. L'égyptologue français Georges Goyon effectua de nouvelles mesures, parues en 1978.

Mesures de Jomard 

Les ingénieurs comptèrent  à partir du haut pour une hauteur totale de .

Mesures de Le Père et Coutelle 

Les ingénieurs comptèrent  à partir du haut pour une hauteur totale de .

Mesures de Petrie 

L'originalité des mesures de Petrie tient à ce qu'elles furent prises en deux endroits différents (coin nord-est et coin sud-ouest).

Mesures de Goyon 

Mesures prises de bas en haut à partir du bas de l'arête nord-est, avec une incertitude sur les mesures de  et donnant  pour une hauteur totale de .

Représentations graphiques des différents relevés 

Les mesures de Georges Goyon ont simplement été reportées tandis que les mesures de Petrie, initialement en pouces ont été converties en centimètres.

Références bibliographiques 

 Georges Goyon, BIFAO 78, Les rangs d'assises de la grande pyramide, 1978, téléchargeable ici ;
 William Matthew Flinders Petrie, The pyramids and temples of Gizeh, planche 8, 1883, téléchargeable ici ;

Notes 

Index égyptologique
Complexe funéraire de Khéops